Го́ллы () — словацкая фамилия. Известные носители:

 Холли, Марек (род. 1973) — словацкий футболист, тренер.
 Голлы, Мартин (1931—2004) — словацкий кинорежиссёр.
 Голлы, Ян (1785—1849) — словацкий поэт.

См. также 
 (19955) Hollý — астероид